Salvatore Miceli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Salvatore Miceli – criminale italiano
 Salvatore Miceli – politico italiano